Жибе́р () — фамилия французского происхождения

Известные носители 
 Жибер, Мирра Александровна (1869—1905) — русская поэтесса, подписывавшаяся по девичьей фамилии: Мирра Лохвицкая
 Жибер, Эрнест Иванович (1823—1909) — российский архитектор, художник, профессор
 Жибер, Георгий-Генрих-Владимир Эрнестович (1872—?) — русский военный инженер, подполковник Белой армии; сын Э. И. Жибера
 Жибер, Александр Эрнестович — инженер путей сообщения, действительный статский советник; сын Э. И. Жибера; один из проектировщиков железнодорожного моста в Риге.
 Жибер, Евгений Эрнестович — инженер-строитель, юрист; сын Э. И. Жибера, муж Мирры Лохвицкой-Жибер
 Камилл Жибер (Camille Melchior Gibert, 1797—1866) — французский дерматолог и сифилидолог, врач больницы Сен-Луи в Париже; его именем названо кожное заболевание Розовый лишай Жибера ()
 Пьер Жибер (Pierre Gibert, род. 1936) — французский католический библеист, доктор богословия и сравнительного литературоведения.
 Монсеррат Жибер (Montserrat Gibert i Llopart, род. 1948 в Барселоне) — бывшая  мэр каталонского города Сант-Бой-де-Льобрегат
 Жозе́ф Марк Жибер (Joseph Gibert, 1806—1884) — французский живописец, один из преподавателей Поля Сезанна
 Мария Каролина Жибер (Maria Caroline Gibert de Lametz, 1793—1879) — княгиня Монако
 Фредери́к Жибер (Frédéric Gibert, род. 1973) — бывший французский волейболист, чемпион Франции 2004 года в составе клуба «Tours Volley-Ball»

Вымышленные персонажи 
 комиссар Жибер () — персонаж серии французских комедий «Такси», «Такси 2», «Такси 3», «Такси 4»
мэр Марселя и экс-комиссар Жибер () — персонаж французской комедии «Такси 5»

См. также 
 Жильбер
 Гильберт